Trakošćan je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Bednja, Varaždinska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 21 stanovnika te 7 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Varaždinskoj županiji